

Letteratura 
 Luce bianca (White Light, or, What Is Cantor's Continuum Problem?) – romanzo di Rudy Rucker del 1980

Musica 
 White Light – album di Gene Clark del 1971
 White Light – album dei Groove Armada del 2010
 White Light – singolo di George Michael del 2012
 White Light – album dei The Corrs del 2015